Qiwi (Qiwi plc) — российская и международная группа компаний, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и в других странах. В группу компаний Qiwi входят платежная система Qiwi, «Киви банк», система денежных переводов Contact, «Факторинг-плюс», Flocktory, QPlatform и агентство интернет-рекламы RealWeb.

История 
 Группа Qiwi образована Сергеем Солониным, Борисом Кимом и Андреем Романенко в 2007 году после слияния двух платежных систем — «e-port» и «ОСМП».
 В этом же году на терминалах Qiwi был запущен сервис «Личный кабинет», который впоследствии был переименован в «Qiwi Кошелёк».
 В 2008 году состоялся запуск бренда Qiwi и круглосуточной Единой службы поддержки пользователей.
 В 2010 году в состав группы Qiwi вошёл банк «1-й Процессинговый», который в 2011 году был переименован в ЗАО «Киви Банк».
 В ноябре 2012 года Visa и Qiwi подписали соглашение о глобальном партнёрстве, в рамках которого «Qiwi Кошелёк» преобразовался в кобрендинговый продукт Visa Qiwi Wallet.
 В 2013 году Qiwi вышла на IPO. Размещение произошло на американской бирже NASDAQ, акции торговались по цене 17 $ за штуку.
 В июле 2015 года группа Qiwi стала 100%-м акционером платежной системы Contact.
 В апреле 2016 года в процессинг Qiwi была внедрена технология блокчейн.
 В ноябре 2016 года Qiwi первая в России запустила карту рассрочки «Совесть». Бизнес-модель «Совести» основана на получении комиссии от ретейлеров за привлечение клиентов. В 2020 году Qiwi продала проект Совкомбанку за 6,5 млрд рублей.
 Сооснователь платёжного сервиса Qiwi Андрей Романенко покинул руководство компании и продал принадлежащую ему долю акций..
 В октябре 2017 года компания Qiwi выкупила у банка «Открытие» права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк (300 тыс. клиентов, сумма сделки составила 700 млн руб.) и «Точка».. В июне 2018 года Банк «Открытие», Группа Qiwi и Точка объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия АО Точка. В 2021 году Qiwi продала свою долю в совместном предприятии банку «Открытие», сумма сделки составила 4,95 млрд рублей.
 В декабре 2022 года Qiwi выкупила агентство интернет-рекламы Realweb (до 10% всего рынка интернет-рекламы в Рф). Сумму сделки эксперты оценивали в 1-2,5 млрд руб.

Сервисы для бизнеса 
Основной деятельностью Qiwi является развитие платёжных решений для бизнеса. В 2021 году продукты для бизнеса были объединены в отдельное направление — Qiwi Business. Ключевыми отраслями, с которыми ведётся работа, являются: рынок такси, туризм, электронная коммерция, банки, МФО, цифровые развлечения, ЖКХ и др.

Среди финансовых решений для партнеров:
 Сервисы интернет-эквайринга и интернет-банкинг для b2b-клиентов.
 Платежные сервисы на основе открытого API, позволяющие настраивать массовые выплаты, в том числе, самозанятым.
 Выпуск физических и виртуальных карт с возможностью настройки массовых выплат клиентам и партнерам.
 Некоторые специальные решения: сервис «Таксиагрегатор» для таксопарков; сервис для ломозаготовителей, позволявший перевести расчеты в безналичную форму.

Структура группы

Платежный сервис 
На конец сентября 2021 года платежная сеть Qiwi насчитывала около 15 млн виртуальных кошельков, более 96 тыс. киосков и терминалов, у компании было более 27 млн активных клиентов.

Пользователи Qiwi могут осуществлять платежи и денежные переводы, оплачивать штрафы, услуги телефонной связи и Интернет-провайдеров. Возможен выпуск виртуальных и пластиковых дебетовых платежных карт системы VISA или «Мир» (с марта 2022), которые могут быть использованы для оплаты товаров и услуг как в любых магазинах, принимающих карты VISA и «Мир», так и в Интернете.

С помощью платёжного сервиса Qiwi можно совершать различные платежи в адрес:
 операторов мобильной связи;
 интернет-провайдеров, операторов услуг IP-телефонии, коммерческого телевидения;
 электронные платёжные системы;
 MLM-компании;
 онлайн-игры;
 контент-провайдеры и агрегаторы;
 компании, предоставляющие услуги ЖКХ и фиксированной связи;
 интернет-магазины и др.

Qiwi является оператором учета ставок ЦУПИС Киви Банка, который работает в партнерстве с саморегулирующейся организацией «Ассоциация букмекерских контор».

«Киви банк» 
«Киви банк» (АО) - расчётный банк группы Qiwi. По состоянию на 1 июля 2021 года банк занимал в России 22-е место по чистой прибыли (4 млрд рублей) и 101-е место по активам нетто (42,3 млрд рублей). В рэнкинге «Коммерсантъ»/«Интерфакс-ЦЭА» по итогам первого полугодия 2021 года «Киви банк» занимал 1-е место в категориях «Самые эффективные банки» и «Самые рентабельные банки», а также 3-е место в категории «Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала».

«Факторинг плюс» 
ООО «РОВИ Факторинг Плюс» - факторинговая и финтех-компания «Факторинг плюс» (бренд ROWI) создана в 2019 году Виктором Верновым и Евгением Родионовым. Специализируется на финансировании малого и среднего бизнеса (МСБ).

Блокчейн-технологии 

В 2017 году Qiwi выделила направление блокчейн и DLT-технологий в отдельный бизнес — в составе группы появилась дочерняя компания Киви Блокчейн Технологии (Qiwi Blockchain Technologies, QBT). В 2017 году на операционную деятельность QBT планировалось затратить 100 миллионов рублей.

Акционеры 
3 мая 2013 года Qiwi plc провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. В результате продажи акций крупными акционерами их доли сократились: Mail.ru Group до 15,5 %, Mitsui & Co до 11,3 %, председателя Qiwi Андрея Романенко и его отца Николая Романенко до 7,3 %. Уменьшили свою долю, реализовав свои акции, и ряд других менеджеров. Крупнейший акционер — гендиректор Qiwi Сергей Солонин (25,4 % акций), в IPO не участвовал.

8 октября 2013 года началось обращение американских депозитарных акций (ADS) компании Qiwi на Московской бирже в секторе Рынок инноваций и инвестиций.

Бывший сити-менеджер Казани Марат Загидуллов в 2013 году владел 25 % Qiwi India
.

Крупнейшими акционерами Qiwi на конец апреля 2021  являлись:
 Банк «Открытие» — 11,3 % (акции класса B)
 Сергей Солонин — 66,4 % (акции класса А)
 Melqart Asset Management (UK), LTD — 1,7 % (акции класса B)
 Platinum Asset Management — 2,4 % (акции класса B)
 Борис Ким — 0,02 % (акции класса А)

См. также 
 Электронные деньги

Примечания 

Электронные платёжные системы
VK
Рунет